

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Wysocko – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. złotoryjskim, w gminie Złotoryja
 Wysocko – wieś w woj. mazowieckim, w pow. szydłowieckim, w gminie Szydłowiec
 Wysocko – wieś w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Laszki

Wieś na Ukrainie 
 Wysocko – wieś w obwodzie lwowskim

Zobacz też 
 Wysocko Małe, Wysocko Wielkie, Wysocko Niżne, Wysocko Wyżne, Wysock